Andrei Rădulescu (1880–1959) román jogász, történész, a Román Akadémia tagja
 Andrei Rădulescu (1925–1992) román labdarúgó-játékvezető